Emerald Isle – endomino inglese dell'isola Emerald, Canada
Emerald Isle – comune statunitense della Carolina del Nord
Emerald Isle – EP di Caro Emerald del 2017
Emerald Isle – videogioco prodotto dalla Level 9 Computing nel 1984